Giocanti peut désigner :
 Stéphane Giocanti (1967-), écrivain et critique littéraire français ;
 Xavier Giocanti (1954-), homme d'affaires et entrepreneur français.